Grady es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
Condado de Grady (Georgia)
Condado de Grady (Oklahoma)